Fair Isaac Corporation, beter bekend om zijn credit score
 software voor analyses: zie SAP R/3
 Robert Fico, gewezen premier van Slowakije